Der Kanton Roujan war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Béziers des Départements Hérault. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1988 bis 2015 Francis Boutes (PS).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus elf Gemeinden:

Roujan
Aufgelöst 2015